Jagiellonia Białystok w sezonie 2008/2009 przystąpiła do rozgrywek piłkarskiej Ekstraklasy, Pucharu Polski (od 1/16) oraz Pucharu Ekstraklasy.
Klub rozgrywa swoje mecze na Stadionie Miejskim, o pojemności około 10000 kibiców.

I poziom rozgrywkowy 
Od czerwca 2008 roku zespół trenuje Michał Probierz, drużyna pod jego wodzą w porównaniu do zeszłego sezonu poprawiła swoją grę oraz pozycję w lidze. Skład zespołu zasiliła grupa nowych zawodników, na czele z powracającym do Białegostoku Tomaszem Frankowskim. Wyróżniającymi się graczami byli Zawistowski, Cionek, Król, Grosicki. Zespół zajął dość dobrą 8 pozycję w lidze.

W trakcie sezonu okazało się, że decyzją władz PZPN-u Jagiellonia zostanie zdegradowana po sezonie za udział w aferze korupcyjnej. Klub odwołał się od tej decyzji i 29 kwietnia uchwalono, że zespół wystąpi w ekstraklasie, ale z 10 ujemnymi punktami, co zapowiadało walkę o utrzymanie.

Puchar Polski
Jagiellonia szybko zakończyła rozgrywki w Pucharze Polski przegrywając w 1/16 (na wyjeździe) z Ruchem Zdzieszowice 3:1.

Puchar Ekstraklasy
Jagiellonia znalazła się w mocnej grupie D, gdzie rywalizowała z Legią Warszawa, Polonią Warszawa oraz ŁKS Łódź. W PE występowali często zawodnicy z drugiego szeregu, Jagiellonia miała dobry początek, ale ostatecznie zajęła 3 miejsce w grupie i odpadła z dalszej rywalizacji.

Podsumowanie sezonu
Ekstraklasa - 10 miejsce 
Puchar Polski - 1/16 
Puchar Ekstraklasy - 3 miejsce w fazie grupowej

Końcowa tabela Ekstraklasy 

 ŁKS Łódź nie otrzymał licencji na grę w Ekstraklasie w przyszłym roku. Decyzją PZPN drużyna została przesunięta na ostatnią pozycję.

Kadra, statystyki, transfery

Mecze 

 W kolumnie "L.p." obok numeru meczu rozgrywanego w danym sezonie podana jest w nawiasie (1) liczba meczów rozgrywanych w ekstraklasie (najwyższej klasie rozgrywkowej).

Bibliografia 
 Portal 90.minut.pl
 Oficjalna strona klubu

Jagiellonia Białystok w krajowych rozgrywkach ligowych w piłce nożnej
2008 w piłce nożnej
2009 w piłce nożnej
2008 w polskim sporcie
2009 w polskim sporcie